Mettler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mettler (* 1968), deutscher Spieleentwickler
 Ann Mettler (* 1971), deutsch-schwedische EU-Beamtin

 Barbara Mettler (* 1971), Schweizer Skilangläuferin
 Clemens Mettler (1936–2020), Schweizer Schriftsteller
 Dagmar Mettler (* vor 1955), deutsche Schauspielerin und Malerin
 Dölf Mettler (1934–2015), Schweizer Jodler, Komponist, Chorleiter und Maler
 Eberhard Mettler (1910–1991), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Erhard Mettler (1917–2000), Schweizer Ingenieur und Unternehmensgründer
 Felix Mettler (1945–2019), Schweizer Schriftsteller
 Katrin Mettler (* 1969), Schweizer Cellistin und Musikpädagogin
 Liselotte Mettler (* 1939), deutsch-österreichische Gynäkologin und Hochschullehrerin
 Marianne Mettler (* 1961), Schweizer Politikerin (SP) und Ökonomin
 Melanie Mettler (* 1977), Schweizer Politikerin (glp)
 Michel Mettler (* 1966), Schweizer Dramaturg, Musiker und Schriftsteller
 Mika Mettler (* 2001), Schweizer Fußballspieler
 Philipp Mettler (* 1975), Schweizer Kapellmeister und Klarinettist
 Robert von Mettler (1819–1890), preußischer Generalleutnant
 Suzanne Mettler, US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Thomas Mettler (* 1958), Schweizer Tänzer, Schauspieler und Regisseur
 Valentin Walter Mettler (1868–1942), Schweizer Bildhauer 
 Yannick Mettler (* 1989), Schweizer Automobilrennfahrer
 Yves Mettler (* 1976), Schweizer Künstler

Mettler steht für:

Orte in Australien:
 Mettler (Western Australia)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mettler (Kalifornien)
 Mettler (New Jersey)

Unternehmen:
 Mettler (Maschinenbau), Schweizer Maschinenbauunternehmen
 Mettler-Toledo, US-amerikanischer Waagen- und Gewichtehersteller